L'USS Edsall peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de la classe Clemson lancé en 1920 et coulé en 1942 ;
 l', un destroyer d'escorte de la classe Edsall lancé en 1942 et démoli en 1969.

Edsall